Església de Sant Sebastià  o San Sebastiano 
 Sant Sebastià del Bedorc, església al nucli del Bedorc al terme municipal de Piera (Anoia) 
 Església parroquial de Sant Sebastià (Castellfabib), temple religiós sota l'advocació de Sant Sebastià en el llogaret de Mas de Jacinto, terme municipal de Castellfabib 
 Sant Sebastià de Guàrdia de Noguera, església del terme municipal de Castell de Mur
 Sant Sebastià de Molins, església parroquial de Pont de Molins (Alt Empordà) 
 Església de Sant Sebastià de Molló, església parroquial al nucli de Molló Patrimoni Arquitectònic
 Església de Sant Sebastià de Montmajor, església parroquial a l'extrem sud-est de la vall de Gallifa 
 Església de Sant Sebastià (Sant Andreu de Llavaneres), església de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) 
 Sant Sebastià d'Ordal
 Sant Sebastià de Corçà
 Sant Sebastià de la Selva de Mar